Eucoelium är ett släkte av sjöpungar. Eucoelium ingår i familjen Polycitoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Eucoelium